

Sigle 
 Incarico del grado superiore. Posposto al nome di alcuni gradi degli ufficiali delle Forze armate italiane (tenente i.g.s; capitano i.g.s., colonnello i.g.s.)

Codici 
 igs – codice ISO 639-3 della lingua iterglossa